

Linguistica 

 '''Stiff upper lip''' – espressione idiomatica inglese

Musica 

Stiff Upper Lip – canzone del 1937 di George Gershwin e Ira Gershwin
Stiff Upper Lip – album degli AC/DC del 2000
Stiff Upper Lip – singolo degli AC/DC del 2000, dall'album omonimo
Stiff Upper Lip Live – DVD degli AC/DC del 2001